Stanisław Gołębiowski (1814-1866) – architekt
 Stanisław Gołębiowski (1877–1917) – publicysta, działacz ludowy
 Stanisław Gołębiowski (ur. 1888) –  pilot
 Stanisław Gołębiowski (ur. 1962) – brydżysta
 Stanisław Gołębiowski (ur. ?) – malarz